Никола Аранђеловић може се односити на:

 Николу Аранђеловића, српског/југословенског генерала.
 Николу Аранђеловића, југословенског/српског економисту и агробанкара.